Грошево — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Сосновый Бор. Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 52 жителя.

География 
Расположена в пределах Прибалтийской низменности,  в зоне хвойно-широколиственных лесов, примерно в 1 км от государственной границы с Латвией (Лудзенский край), на региональной автодороге ,  в 4 км к северо-западу от центра городского поселения, посёлка городского типа Сосновый Бор и к северу от деревни Дедино. С Грошево смыкается деревня Селиваново.

История 
В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Деревня Грошево в советские и постсоветские годы входила в Дединский сельсовет, который Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года переименован в Дединскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года Дединская волость была упразднена, а её территория вместе с !! вошла в новосозданное муниципальное образование Сосновый Бор со статусом городского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Себежский район со статусом муниципального района.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % от общей численности в 42 чел., из них 17 мужчин, 25 женщин.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Основа экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Грошево — Толстяки» (идентификационный номер 58-254-558 ОП МП 58Н-091), протяженностью в 4,9 км.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района